David Joy kan syfta på:

* David Joy (1825–1903), brittisk järnvägsingenjör
 David Joy (1901–1995), amerikansk filmtekniker
 David Joy (född 1943), brittisk fotbollsspelare
 David Joy (född 1983), amerikansk romanförfattare